Rudloff est un patronyme qui est notamment porté par :
 Gregg Rudloff (1955-2019), ingénieur du son américain, fils de Tex Rudloff
 Marcel Rudloff (1923-1996), personnalité politique française
 Maurice Joseph Eugène Rudloff (1896-1964), général français
  (1926-2015), ingénieur du son américain

Homonymie de patronyme